Schenkl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Schenkl (1859–1919), österrikisk klassisk filolog
 Karl Schenkl (1827–1900), österrikisk klassisk filolog
 Maurus von Schenkl (1749–1816), tysk benediktinsk teolog och expert på kanonisk rätt

Se även 

 Schenkel

Tyska efternamn